Estèbe peut faire référence à :

Patronymes 
 Christian Estèbe, romancier français.
 Frédéric Estèbe (1863-1936), administrateur colonial français.
 Janine Estèbe (1932-2019), historienne, professeur d'histoire moderne et femme de lettres française.
 Jean-Luc Estèbe, scénariste français.
 Paul Estèbe (1904-1991), haut fonctionnaire et homme politique français.
 Pierre Estèbe, maire de Bordeaux en 1279-1280.

Lieux 
 Rue Frédéric Estèbe, Quartiers IRIS, secteur 3 - Toulouse Nord.
 La Maison Guillaume-Estèbe du Musée de la civilisation du Québec, construite en 1751 pour Guillaume Estèbe, marchand et magasinier du Roy, membre de l'administration coloniale.